Highgate kan syfta på:

 Highgate, London – en stadsdel (district) i London Borough of Camden i norra London, Storbritannien
 Highgate Cemetery –  en gravplats i Highgate i norra London, Storbritannien
Highgate, Vermont – en stad i Vermont i USA
Highgate, Birmingham – ett område i Birmingham, England
Highgate, South Australia – en förort belägen i Adelaide, Australien
Highgate, Western Australia – en förort belägen i Perth, Australien
Highgate Springs, Vermont – i Vermont i USA 
 Highgate Brewery – ett engelskt bryggeri